een brug over de Willebroekse vaart in Grimbergen
 het Grimbergse gehucht Verbrande Brug rond bovenstaande brug
 het bedrijf Société Anonyme de Pont-Brûlé (1896-1911) in dit gehucht
 de centrale thermique de Pont-Brûlé, een Vilvoordse energiecentrale van Interbrabant nabij dit gehucht